Дмитрий Петрович Афанасьев:
 Афанасьев, Дмитрий Петрович (? — 1831) — генерал-майор Российской империи (с 1829).
 Афанасьев, Дмитрий Петрович (1843—1891) — преподаватель Кавказской семинарии, автор учебных пособий по Ветхому Завету. Примечания